La Magdeleine (Charente)
 La Magdeleine (Vale de Aosta)